Die Ewige Tabelle der A-League Men ist eine Rangliste aller Meisterschaftsspiele der australischen A-League Men seit ihrer Gründung 2005. Der Berechnung ist die 3-Punkte-Regel zugrunde gelegt (drei Punkte pro Sieg, ein Punkt pro Unentschieden). Die Spiele des Play-off-Systems aus allen bisherigen Saisons sind nicht berücksichtigt.

Da die A-League als Franchise-Liga unabhängig von den zweitklassigen National Premier Leagues (NPL) organisiert ist, ist ein Aufstieg aus der NPL in die A-League nicht möglich, ebenso wenig ein Abstieg aus der A-League in die NPL. Von den insgesamt 15 Teilnehmern stammen zwei Vereine aus Neuseeland; drei Mannschaften von diesen 15 wurden inzwischen aufgelöst.

Erster der Rangliste zum Ende der Saison 2020/21 ist der Sydney FC.

Tabelle 
Fettgedruckte Vereine spielen in der Saison 2021/22 in der A-League Men. Die viertletzte Spalte gibt die durchschnittlich pro Spiel gewonnene Punktzahl an, die drittletzte, wie oft der Verein seit Einführung der A-League Men australischer Meister wurde. Die dritte Spalte gibt an, wie viele komplette Spielzeiten der Verein schon in der A-League Man gespielt hat.

 !! Titel !! derzeitige Liga(Saison 2021/22) !! Spielzeiten nachKalenderjahren
 || data-sort-value="1"| A-League Men || seit 2005
 || data-sort-value="1"| A-League Men || seit 2005
 || data-sort-value="1"| A-League Men || seit 2005
 || data-sort-value="1"| A-League Men || seit 2005
 || data-sort-value="1"| A-League Men || seit 2005
 || data-sort-value="1"| A-League Men || seit 2005
 || data-sort-value="1"| A-League Men || seit 2005
 || data-sort-value="1"| A-League Men || seit 2007
 || data-sort-value="1"| A-League Men || seit 2010
 || data-sort-value="1"| A-League Men || seit 2012
 || data-sort-value="9"| 2012 aufgelöst || 2009–2012
 || data-sort-value="1"| A-League Men || seit 2019
 || data-sort-value="2"| 2018 aufgelöst || 2009–2011
 || data-sort-value="1"| A-League Men || seit 2019
 || data-sort-value="9"| 2007 aufgelöst || 2005–2007

Übersichtskarten 
Auf diesen Übersichtskarten werden alle Vereine der ewigen Tabelle der A-League Men gezeigt.

Anmerkungen

Weblinks 
 Offizielle Website der A-League Men (englisch)

Einzelnachweise 

Aleague
A-League